Siddiq ist als Ehrentitel Namensbestandteil folgender Personen:

 Abū Bakr (um 573–634), Anhänger Mohammeds
 Mohamed Seddik Benyahia (1932–1982), algerischer Politiker
 Muhammad Siddiq Borgfeldt (* 1944), deutscher Islamwissenschaftler
 Ghulam Siddiq Charkhi (1894–1962), afghanischer Diplomat und Politiker
 Siddiq Farhang (1914–1990), afghanischer Politiker und Diplomat